San Fermo ima više značenja:
 San Fermo, Belluno
 San Fermo, Brescia
 San Fermo, Verona
 San Fermo, Vicenza